Hárfa, mint általános hangszertani kategória
 Ívhárfa és szöghárfa: az ókorban és egyes távoli kultúrákban (Afrika, Ázsia) használt oszlop nélküli hárfák
 Pedálhárfa: a nyugati szimfonikus zenében használt kromatikus hárfaféle
 Ókori görög hárfák: pszaltérion, trigónosz, péktisz, magadisz, szambüké és a többi
 Aeolhárfa: a légmozgás által megszólaltatott citeraféle